La Baga de l'Arbocer és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori de l'antic poble de Mont-ras.

És tot el vessant nord del Turó de l'Arbocer, en el sector meridional de l'antic poble de Mont-ras. És a l'esquerra del torrent de Can Bonfadrí, a migdia de la masia de Can Bonfadrí i al sud-oest de la Font de la Figuerota.

Enllaços externs 
 La Baga de l'Arbocer en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Arbocer, baga
Arbocer, baga